José Antonio Cabrera puede referirse a:

 José Antonio Cabrera (1768–1820), político argentino;
 José Antonio Cabrera Sánchez (192?–), balonmanista español.